В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Рід 6-4, 4-6, 6-1.

Основна сітка

Посилання 
 

1971